Торбен Пехник (; род. 21 мая 1963, Хеллеруп) — в прошлом датский футболист, победитель Чемпионата Европы 1992 года в Швеции. Имеет польские корни.

Карьера 
Торбен родился в Хеллерупе и начал свою карьеру в столичном клубе «КБ», выступавшем в Первом дивизионе Чемпионата Дании. В 1988 году он перешёл в «Икаст», за который играл в течение следующих двух сезонов. В 1990 году он присоединился к «Б 1903», а в ноябре 1991 года получил свой первый вызов в сборную Дании. В составе сборной он выиграл Чемпионат Европы 1992 года, на который его команда попала в самый последний момент после того, как с розыгрыша в срочном порядке была снята сборная Югославии. Торбен начинал турнир в качестве запасного игрока, но травма Хенрика Андерсена в полуфинале позволила ему проявить себя на соревнованиях.

После окончания турнира он, вместе с большинством игроков «Б 1903», вошёл в состав «Копенгагена», клуба, который образовался путём слияния «Б 1903» и «БК Копенгаген». В сентябре 1992 года, проведя лишь семь игр за вновь созданный клуб, он перешёл в «Ливерпуль», который тогда тренировал Грэм Сунесс, став одним из первых иностранцев, выступавших в английской Премьер-Лиге (именно с сезона 1992/1993 Премьер-Лига сменила Первый Дивизион). Сунесс, который незадолго до этого расстался с целым рядом сильных футболистов «Ливерпуля», приобрёл защитника, только что ставшего чемпионом Европы, однако этот игрок оказался недостаточно хорош для того, чтобы выступать в Англии.

19 сентября 1992 года в дебютном матче Пехника за «Ливерпуль» против «Астон Виллы» на «Вилла Парк» «красные» оказались повержены со счётом 2:4, причём два гола в ворота своей бывшей команды забил экс-игрок «Ливерпуля» Дин Сондерс. Во многом этот результат стал следствием слабой игры Торбена. Он провёл в том сезоне ещё 15 матчей в лиге за «Ливерпуль» (23 во всех турнирах за сезон), но в следующем году появился на поле лишь раз. А когда в январе 1994 года Сунесса сменил Рой Эванс, стало окончательно понятно, что Пехник не сможет вернуть себе место в основе, и он попросил выставить его на трансфер.

Летом того же года Эванс продал Торбена в «Орхус». В 1996 году в составе этого клуба он выиграл кубок Дании и был вызван в сборную, которой предстояло защитить свой титул на Чемпионате Европы в Англии. После завершения неудачного для датчан турнира Пехник завершил международную карьеру, но ещё три года выступал за «Орхус».

В настоящее время он совмещает работу агента по недвижимости и массажиста, а также продолжает играть в Дании за команды ветеранов.

Достижения 
 Чемпион Европы (1992)
 Кубок Дании (1996)

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru  
 Профиль игрока  на сайте Датского футбольного союза 
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net  
 Статистика игрока на NationalFootballTeams.com  
  

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «КБ Копенгаген»
Игроки ФК «Икаст»
Игроки ФК «Б 1903»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Орхус»
Чемпионы Европы по футболу